Osnova může označovat:

 notová osnova – zápis hudby
 osnova (textil) – soustava nití při tkaní textilií
 slohová osnova - struktura textu sepsaná například jako obsah, avšak sestavená předem, ještě před psaním stati, jako pomůcka a návod pro psaní
 písmová osnova – pomyslné linie písma v typografii
 učební osnova – plán učiva ve školství
 účtová osnova – seznam účtů podle účelu, používaný v účetnictví

geografie
 Osnova (Ukrajina) – obec na Ukrajině poblíž Charkova

Externí odkazy